Portret van Madame X, een schilderij van John Singer Sargent
Madame X (1916), een film van George F. Marion
Madame X (1920), een film van Frank Lloyd
Madame X (1929), een film van Lionel Barrymore
Madame X (1937), een film van Sam Wood
Madame X (1966), een film van David Lowell Rich
Madame X (2000), een film van Jose N. Carreon 
Madame X (2010), een film van Lucky Kuswandi
Madame X (album), een album van Madonna